Kuma significa urso no idioma japonês.

Kuma (Tekken)
6255 Kuma

Ver também 
 Rio Kuma

Desambiguação